Пешковское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Пешково.

География 
Сельское поселение находится на левом берегу реки Кагальник в 8 км от города Азов.

История 
По легенде, хутор Пешково (ныне — село Пешково) был основан в 1776 году однодворцем Пешковым.

В 1858 году в хуторе было уже 150 дворов на трёх улицах, «живут порядочно — на двор по паре лошадей и две пары быков рабочих»: так писал Дмитрий Щербатов, местный священник. В 1860 году в хуторе было уже 182 домохозяина. Здесь также находились маслобойня, сиротский дом, питейный дом и кузница.

Пятиглавый деревянный храм в честь Иоанна Богослова, первый храм в хуторе, был построен на средства прихожан в период с 1859 по 1863 год. Утверждают, что по инициативе Чехранова, священника церкви, в 1884 году через реку Кагальник был построен мост. Помимо этого к концу XIX века здесь работали 13 мельниц.

С 25 ноября 1882 года село Пешково стало самостоятельной административной единицей Ростовского уезда.

Постепенно увеличивавшееся количество жителей вело к сокращению душевого земельного надела. Малоземелье вело к обнищанию многих селян. Популярность среди жителей имела отрубная система хозяйствования на земле, которую ввёл П. А. Столыпин в 1906 году. Из села Пешково в 1912 году на отруба вышло 143 домохозяина (почти треть от всего населения).

Достопримечательности 
 Церковь Иоанна Богослова (Пешково)
 Церковь Спаса Преображения (Займо-Обрыв)

Административное устройство 
В состав Пешковского сельского поселения входят:
 село Пешково,
 хутор Береговой,
 село Головатовка,
 село Займо-Обрыв.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области